{{Кинематографист
|имя                  = Линда Лоусон
|оригинал имени       = 
|изображение          = Linda Lawson as Renee Adventures in Paradise 1959.JPG
|описание изображения = В сериале  (1959)
|имя при рождении     = Линда Глория СпацианиLinda Gloria Spaziani
|профессия            = 
|годы активности      = 1958—1971, 1994, 2000—2005
}}
Ли́нда Ло́усон (; ) — американская актриса телевидения, менее известна как киноактриса, шоугёл и певица.

 Биография 
Линда Глория Спациани (настоящее имя актрисы)<ref name="pmtv">Линда Лоусон  на сайте perrymasontvseries.com</ref> родилась 14 января 1936 года в городе Анн-Арбор (штат Мичиган, США). В 1939 году с семьёй переехала в город Фонтана (Калифорния).

В начале и середине 1950-х годов некоторое время выступала как  и певица в отелях-казино в Неваде:

 Are You With Me
 Where Flamingos Fly
 But Beautiful
 Me and My Shadow
 You Don't Know What Love Is
 You'd Be So Easy to Love
 The Meaning of the Blues
 
 Like Young
 
 Make The Man Love Me
 Up Pops Love

Избранная фильмография

Широкий экран 
 1961 —  / Night Tide — Мора
 1964 —  / Apache Rifles — Дон Гиллис
 1966 —  / Let's Kill Uncle — Джустин
 1971 —  / Sometimes a Great Notion — Джен
 2000 — Секс, наркотики и Сансет Стрип / Sunset Strip — миссис Кантер

Телевидение 
 1958 —  / Mickey Spillane's Mike Hammer — Кэти Дин (в эпизоде Wedding Mourning)
 1958 —  / Tales of the Texas Rangers — Долорес (в эпизоде Edge of Danger)
 1958 —  / Peter Gunn — Линн Мартел (в эпизоде )
 1958 —  / Man with a Camera — Кармен (в эпизоде Six Faces of Satan)
 1959 — Маверик / Maverick — Лили (в эпизоде )
 1959 —  / The Millionaire — Марсия Литлтон (в эпизоде Millionaire Sergeant Matthew Brogan)
 1959—1960 —  / 77 Sunset Strip — разные роли (в 2 эпизодах)
 1959—1961 —  / Adventures in Paradise — Рени (в 5 эпизодах)
 1960 —  / Colt .45 — Барбара (в эпизоде Impasse)
 1960 —  / Tombstone Territory — Джинни Мэгро (в эпизоде The Bride)
 1960 —  / Mr. Lucky — Энджи (в эпизоде The Parolee)
 1960 —  / M Squad — Делорес Фэй (в эпизоде Man with the Ice)
 1960 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — Джорджия (в эпизоде )
 1960 —  / Richard Diamond, Private Detective — Нола Картер (в эпизоде And Whose Little Baby Are You?)
 1960 —  / The Tall Man — Симпатичная Брюнетка (в эпизоде Garrett and the Kid)
 1960 —  / Alcoa Presents: One Step Beyond — Джойс Чапмен (в эпизоде Moment of Hate)
 1960 —  / Wagon Train — Лиа (в эпизоде )
 1960 —  / Hawaiian Eye — разные роли (в 2 эпизодах)
 1960 —  / Tales of Wells Fargo — Кейт Фэллон (в эпизоде Escort to Santa Fe)
 1960—1961 —  / Sea Hunt — разные роли (в 3 эпизодах)
 1960, 1965 — Бонанза / Bonanza — разные роли (в )
 1961 —  / The Aquanauts — Уилва (в 2 эпизодах)
 1961 —  / The Rifleman — Вашти Крокстон (в эпизоде Assault)
 1961 — Перри Мейсон / Perry Mason — Эрин Муни (в эпизоде The Case of the Injured Innocent)
 1963 —  / The Real McCoys — Бетти Локвуд (в 2 эпизодах)
 1964—1965 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — разные роли (в )
 1965 — Бен Кейси / Ben Casey — Лора Фримонт (в )
 1966 —  / The Virginian — Бекки Эллис (в эпизоде )
 1967 — Волшебное таинственное путешествие / Magical Mystery Tour — пассажирка в автобусе (в титрах не указана)
 1968 —  / It Takes a Thief — Джин (в эпизоде Glass Riddle)
 1994 —  / Saved by the Bell: The New Class — миссис Фаррел (в эпизоде )
 2000—2001 —  / That's Life — миссис Паганини (в 9 эпизодах)
 2002 — Без следа / Without a Trace — миссис Джейни (в эпизоде )
 2005 — Скорая помощь / ER — тётя Эйлин (в эпизоде You Are Here)

Саундтреки 
 1958 —  / Peter Gunn — исполнение песни The Meaning of the Blues в эпизоде 
 1960 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — исполнение песни Baby, Won't You Please Come Home в эпизоде  (в титрах не указана)
 1961 —  / The Aquanauts — исполнение песни Foggy, Foggy Dew в эпизоде The Jeremiah Adventure

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США